Europa, kontinent
 Europa (himna), himna Kosova
 Europa (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Europa (mjesec), Jupiterov satelit
 Europa (otok), francuski otok u Indijskom oceanu

Vidi i:
 Europe (sastav), švedski rock sastav.
 Europe (album), debitantski album švedskog rock sastava Europe.